Blantyre kan syfta på

Blantyre, Malawi – stad i södra Malawi
Blantyre (distrikt) – distrikt i Malawi
Blantyre, Skottland –  ort och före detta burgh i South Lanarkshire